Fod kan hentyde til flere artikler:
 Fod (anatomi) – legemsdel.
 Fod (længdeenhed) – en længdeenhed.
 Fod (jagt) – en betegnelse i jagtterminologien betegnelse for spor af vildt.

Se også 
 Versefod